Il singolare del Canada Masters 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer era il detentore del titolo, ma quest'anno ha deciso di non partecipare.

Rafael Nadal ha battuto in finale 6–3, 4–6, 6–2, Andre Agassi.

Teste di serie

  Rafael Nadal (campione)
  Lleyton Hewitt (primo turno, ritiro per infortunio)
  Andy Roddick (primo turno)
  Andre Agassi (finale)
  Nikolaj Davydenko (terzo turno)
  Gastón Gaudio (quarti)
  Guillermo Coria (primo turno)
  Mariano Puerta (quarti)

  David Nalbandian (secondo turno)
  Tim Henman (primo turno)
  Tommy Robredo (terzo turno)
  Thomas Johansson (secondo turno)
  Ivan Ljubičić (primo turno)
  Radek Štěpánek (primo turno)
  Richard Gasquet (secondo turno)
  Fernando González (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2005
ATP Tour 2005